Maé-Bérénice Méité (ur. 21 września 1994 w Paryżu) – francuska łyżwiarka figurowa, startująca w konkurencji solistek. Dwukrotna uczestniczka igrzysk olimpijskich – w Soczi (2014) i Pjongczangu (2018), medalistka zawodów z cyklu Challenger Series oraz 6-krotna mistrzyni Francji (2014–2016, 2018-2020).

Osiągnięcia

Przypisy

Bibliografia 
 

Francuscy łyżwiarze figurowi
Francuscy olimpijczycy
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2018
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2014
Ludzie urodzeni w Paryżu
Urodzeni w 1994